Ел Фрутиљо има више значења:

 Ел Фрутиљо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фрутиљо (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фрутиљо (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фрутиљо (Санта Катарина Мечоакан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фрутиљо (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фрутиљо (Искамилпа де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику